Emui steht für:

 Iphiaulax emui, Art in der Familie der Brackwespen (Braconidae)

EMUI steht für:

 Huawei EMUI, Betriebssystem für Huawei-Smartphones